Obhájcem titulu v soutěži ženské čtyřhry na US Open 2013 byl italský pár Sara Erraniová a Roberta Vinciová, který ve čtvrtfinále nestačil na sestry Serenu a Venus Williamsovy.

Do soutěže nastoupilo celkem šedesát čtyři párů. Každá z vítězek si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 460 000 dolarů.

Finále 
Vítězem se stala pátá nasazená dvojice Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká z České republiky, která ve finále zdolala australské turnajové osmičky Ashleigh Bartyovou hrající po boku Casey Dellacquové.

Průběh 

První breakové možnosti získaly v sedmém gamu úvodní sady Australanky, kterým se podařilo vzít podání Hradecké. Náskok 5–3 však nepotvrdily a v další hře následoval re-break českého páru. První set si připsaly osmé nasazené až v tiebreaku poměrem míčů 7:4.

V úvodu druhé sady přišla Hlaváčková o podání. Soupeřky však nevyužily šanci na vedení, když v následujícím gamu ztratily vlastní servis čistou hrou. Následovala šňůra pěti her českého páru, jenž po hladkém průběhu vyrovnal stav utkání na 1–1.

O vítězkách US Open tak rozhodlo třetí dějství, v němž za stavu 3–3 na gamy neudržely Australanky servis. V další hře se však do utkání vrátily, když také Hradecká prohrála podání. Následné třetí prolomené podání v řadě se stalo klíčovým. Český pár využil během deváté hry jednu z výhod a ujal se vedení 5–4. Hlaváčková poté utkání i soutěž ženské čtyřhry ukončila vítězným gamem.

Přehled 
Hradecká s Hlaváčkovou získaly na US Open premiérový titul v ženské čtyřhře, a po výhře na French Open 2011, druhý grandslam v této soutěži. Hlaváčková navíc triumfovala také ve smíšené čtyřhře spolu s Bělorusem Maxem Mirným. Při slavnostním ceremoniálu na dvorci Arthura Ashe, kde šampiónky obdržely pohár z rukou Chandy Rubinové, Hlaváčková uvedla: „Je to úžasné. Nedokážu uvěřit tomu, že jsem tenhle týden vyhrála dva grandslamy“. 

Vítězky se tak staly historicky první výhradně českou dvojicí, včetně československých hráček, která triumfovala v ženské čtyřhře US Open od jejího prvního ročníku konaného v roce 1889.

Sedmnáctiletá Bartyová a její spoluhráčka Dellacquová prohrály i třetí finále ženského grandslamového debla v sezóně 2013, když poraženy odešly již z bojů o titul na Australian Open a ve Wimbledonu.

Nasazení párů 

  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (čtvrtfinále)
  'Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (vítězky)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (3. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (2. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (finále)
  Liezel Huberová /  Nuria Llagosteraová Vivesová (3. kolo)
  Sania Mirzaová /  Čeng Ťie (semifinále)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Lucie Šafářová (3. kolo)
  Julia Görgesová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2. kolo)
  Cara Blacková /  Marina Erakovicová (3. kolo)
  Kristina Mladenovicová /  Galina Voskobojevová (3. kolo)
  Jelena Jankovićová /  Mirjana Lučićová Baroniová (3. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Flavia Pennettaová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

US Open 2013